Джон Форсайт:
 Форсайт, Джон (1918—2010) — американский кинопродюсер и актёр, снимавшийся в телесериалах.
 Форсайт, Джон (1780—1841) — американский государственный деятель, 13-й государственный секретарь США.